Fragneto l'Abate – comune italiano in provincia di Benevento
Fragneto Monforte – comune italiano in provincia di Benevento